Alanson steht für:

 Alanson (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Alanson (Michigan), Ort im Emmet County